Breckinridge är ett efternamn. Bland personer med namnet finns:

 John Cabell Breckinridge 
 John Breckinridge 
 Clifton R. Breckinridge
 Henry S. Breckinridge
 William Campbell Preston Breckinridge

Platser:
 Mount Breckinridge, Antarktis
 Breckinridge, Oklahoma, Garfield County, USA

Se även 
 Breckinridge County
 Breckenridge

Engelska efternamn